«Muñeca de trapo» puede referirse a:

 Muñeca de trapo (2000), telenovela venezolana.
 Muñecas de trapo (1984), película española de Jorge Grau.
 La muñeca de trapo (1966), película de Bert I. Gordon.
 Muñeca de trapo (2006), canción del álbum Guapa, de La Oreja de Van Gogh.